Ару () — топоним и фамилия:

Топоним 
 Ару — индонезийский архипелаг примерно 150 км к югу от Новой Гвинеи в Арафурском море. 
 Ару (впадина) — глубоководная впадина в Арафурском море.
 Ару — деревня в уезде Харьюмаа, Эстония.
 Ару — деревня в уезде Сааремаа, Эстония.
 Ару — деревня в уезде Ярвамаа, Эстония.
 Ару (:en:Aru, Jammu and Kashmir) — город в Индии (Джамму и Кашмир).

мифология 

 ару-кёрмёс - мифологический персонаж у алтайцев, телеутов и теленгитов

Персоналии 
 Ару, Карл Иванович (1902—1994) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 Ару, Фабио (род. 1990) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.

См. также 
 АРУ — Автоматическая регулировка усиления.